Gabrielle Petit peut désigner plusieurs personnages féminins remarquables :

 Gabrielle Petit (1893-1916), infirmière et espionne belge ;
 Gabrielle Petit (1860-1952), militante féministe libertaire française.